Příjmení Kočiš (slovenský výraz pro kočího), přechýleně Kočišová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Ján Eugen Kočiš (1926–2019) – slovenský řeckokatolický biskup rusínského původu, který působil v České republice
 Jozef Kočiš (1928–2010) – slovenský historik a archivář
 Šimon Kočiš (1939–2008) – slovenský fotbalový brankář

Související články 
 Kocsis
 Kočí

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení